Адолфо де ла Уерта има више значења:
 Адолфо де ла Уерта
 Адолфо де ла Уерта (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Адолфо де ла Уерта (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Адолфо де ла Уерта (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику